Hsieh Su-wei e Peng Shuai erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte al terzo turno da Tímea Babos e Kristina Mladenovic.

In finale la coppia italiana formata da Sara Errani e Roberta Vinci ha sconfitto Tímea Babos e Kristina Mladenovic per 6-1, 6-3, conquistando così il proprio quinto Slam e ottenendo il Career Grand Slam.

Teste di serie

  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (terzo turno)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (primo turno)
  Cara Black /  Sania Mirza (secondo turno)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (terzo turno)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (quarti di finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (terzo turno)
  Serena Williams /  Venus Williams (secondo turno, ritirate)

  Andrea Hlaváčková /  Zheng Jie (semifinale) 
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale) 
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (quarti di finale) 
  Anabel Medina Garrigues /  Jaroslava Švedova (terzo turno) 
  Lucie Hradecká /  Michaëlla Krajicek (secondo turno) 
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (finale) 
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (secondo turno) 
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (terzo turno)

Qualificate 

  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (secondo turno)
  Jarmila Gajdošová /  Arina Rodionova (secondo turno)

  Pauline Parmentier /  Laura Thorpe (primo turno) 
  Vesna Dolonc /  Daniela Seguel (primo turno)

Wildcard 

  Naomi Broady /  Eléni Daniilídou (primo turno)
  Martina Hingis /  Vera Zvonarëva (primo turno)

  Johanna Konta /  Tara Moore (primo turno) 
  Jocelyn Rae /  Anna Smith (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2014
WTA Tour 2014